Ulf Norberg ist der Name folgender Personen:

* Ulf Norberg (Skispringer) (* 1941), schwedischer Skispringer
 Ulf Norberg (Organist) (* 1977), schwedischer Organist
 Ulf Norberg (Eishockeyspieler) (* 1955), schwedischer Eishockeyspieler